

Schlick 
 Arnolt Schlick, alias: Arnold (14601521), un compositeur allemand de la Renaissance;
 Barbara Schlick (* 1943, Wurtzbourg), une soprano allemande de la fin du ;
 Gustav Schlick (1804-1869), est un peintre, illustrateur et lithographe allemand
 Hugo Mamba-Schlick (* 1982, Sarcelles), un athlète camerounais;
 (Friedrich Albert) Moritz Schlick (1882, Berlin  1936, Vienne), un philosophe allemand du début du ;

Schlik 
 
 Graf Schlick von Passaun und Weißkirchen (Schlick zu Passaun, Graf von Weißkirchen; Schlik zu Bassano und Weisskirchen)
 Joachim Andreas von Schlick, Graf von Passaun und Weißkirchen;  (1569, Schlackenwerth (  1621, Prague), l'un des leaders des États protestants de Bohême

Patronyme germanique